Илья Иванович Алексеев:
 Алексеев, Илья Иванович (в монашестве Иоанн; 1862—1905) — епископ Пермский и Соликамский.
 Алексеев, Илья Иванович (1772—1830) — русский военный деятель эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.